Laura Stieler (ur. w Poznaniu) – polska dyrygentka, skrzypaczka i wokalistka, kierująca Chórem Dziewczęcym Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w latach 2017-2022 oraz Alla Fine od 2018 roku.

Życiorys 
Ukończyła z wyróżnieniem poznańską Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego. Absolwentka Zespółu Szkół Muzycznych w Poznaniu - PSM I i II stopnia w klasie skrzypiec oraz Policealne Studium Piosenkarskie. Jest laureatką I nagrody XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osiągnięcia 

2015: Z Chór Kameralny Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, I miejsce oraz Nagroda Specjalna, VII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy

2017: Z Chórem Kameralnym "Lunatix Choir", Silver Diploma na Per Musicam Ad Astra, Toruń,

2017: Z Zespołem Encore, I miejsce, XVII regionalny estiwal Kolęd i patorałek we Lwówku,

2017: Z zespołem Alla Fine, I Miejsce, Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Pieśni Maryjnej oraz Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta (Laury Stieler) na VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Chóralnej MARYI MATCE w Poznaniu,

2018: Z Chórem Dziewczęcym Poznańskiej Szkoły Chóralnej, I Miejsce na XXI Łódzkim Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis,

2019: Z zespołem Alla Fine, Grand Prix, I Miejsce oraz Nagroda Specjalna za Najlepsze Wykonanie Utworu G.G. Gorczyckiego na V Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego „ARS LONGA” w Poznaniu. (zespół Alla Fine),

2021: Złoty dyplom dla Chóru Dziewczęcego (kategoria Chóry Dziecięce), złoty dyplom dla Alla Fine (kategoria Chóry Żeńskie), Nagroda Specjalna Senatora Henryka Stokłosy za drugą punktację w kategorii chórów żeńskich (Alla Fine), Nagroda Specjalna Firmy Hjort Knudsen Polen za najwyższą punktację w kategorii chórów dziecięcych (Chór Dziewczęcy), na II Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-line „O Crux Ave” – Wysoka 2021,

2022: Z zespołem Alla Fine Złoty Dyplom i Złoty Anioł na XI Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych

Przypisy 

Absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Polscy dyrygenci
Polscy skrzypkowie